Dečja vas je ime dveh naselij:
 Dečja vas, občina Trebnje,
 Dečja vas pri Zagradcu, občina Ivančna Gorica.